Bombardement op Napels (1918)
 Bombardement op Napels (1943)